Peckatel bezeichnet zwei Ortschaften in Mecklenburg-Vorpommern:

 Peckatel (Klein Vielen), einen Ortsteil der Gemeinde Klein Vielen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Peckatel (Plate), einen Ortsteil der Gemeinde Plate im Landkreis Ludwigslust-Parchim, namensgebend für den Kultwagen von Peckatel

Siehe auch
 Peccatel, Adelsgeschlecht